Фађецел има више значења:

 Фађецел (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Фађецел (Реметеа), насеље у округу Харгита у Румунији
 Фађецел (Фрумоаса), насеље у округу Харгита у Румунији
 Фађецел (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији